Пара Хисела Дулко / Флавия Пеннетта — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Се Шувэй и Пэн Шуай — не защищали свой титул.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Полуфинал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Финал) 
  Кара Блэк /  Елена Веснина (Второй раунд, отказ)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Полуфинал)

<ol start="5">
 Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы ''(Четвертьфинал)
 Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Титул)
 Квета Пешке /  Катарина Среботник ''(Второй раунд)
 Чжуан Цзяжун /  Ольга Говорцова ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2010